Hanging heißen folgende geographischen Objekte:

 Hanging (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hanging (Gemeinde Kollerschlag), Ortschaft von Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hanging (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft von St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich